Козловка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Печерского сельского поселения. Население — 149 жителей (2007 год).

География 
Расположена в юго-западной части области в 16 км к юго-востоку от Хиславичей, на берегу реки Трахотинка и впадающего в неё ручья Козловка, на котором есть пруд. В 4 км севернее находилась исчезнувшая деревня Зальницкая (Зальницкое).

История 
Деревня Козловка отмечена на планах генерального межевания 1780—1790 годов.

В 1859 году в деревне 11 дворов и 123 жителя.

В 1926 году 78 дворов.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В 1978 году в Козловке находилось управление Комаровского сельсовета Хиславичского района.

Население

Транспорт 
В 16 км западнее проходит автодорога  Орёл — Витебск.

В 16 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Стодолище на линии Смоленск — Рославль.

Примечания 

Населённые пункты Хиславичского района